USS Randolph je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Randolph (1776) 
 USS Randolph (CV-15)

Randolph